Пили-9 (, буквально Удар грома 9; на западе — PL-9) — китайская ракета «воздух-воздух» малой дальности, создана в 1988 году компанией CATIC и принята на вооружение в 1991 году. Пили-9 имеет охлаждаемую всеракурсную инфракрасную головку самонаведения, она имеет улучшенную защищенность от ложных целей.

Примечания

Внешние ссылки 
 Авиационная энциклопедия
 PiLi-9 Short-Range Air-to-Air Missile SinoDefence.com

Ракеты «воздух-воздух»
Ракетное оружие КНР